Il termine Lajas è un toponimo spagnolo che letteralmente significa "lastre di pietra" e può riferirsi a:

Lajas – città di Cuba
Lajas – città del Perù
Lajas – città di Porto Rico

Pagine correlate 
Las Lajas
Laja